Bruno Chimirri peut faire référence à:

Patronymie
 Bruno Chimirri (1842-1917), un homme politique italien
 Bruno Chimirri (1971- ), un cavalier de saut d'obstacles italien